Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta.

Källor

Se även 
Olympiska sommarspelen 1996

1996
Olympiska sommarspelen 1996